Fos (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fos (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Fos-sur-Mer – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Jean-de-Fos – miejscowość i gmina we Francji
 Fos – rodzina białek, do których należy m.in. protoonkogen c-Fos
 Fabryka Przyrządów Optycznych „FOS” (W roku 1899 założył Aleksander Ginsberg)wzmianka w: Obiektyw fotograficzny, Fotografia
 Galeria "Fos" Gdańsk
 Art Galery Fos – Długie Pobrzeże, Gdańsk
 FOS – Flight Operation Section – Skróty używane w NATO
 Fos – singel Eleny Paparizou